Amhof steht für:
 Amhof (Riekofen), ein Ortsteil der Gemeinde Riekofen, Landkreis Regensburg

Amhof ist der Familienname folgender Personen:

 Magdalena Amhof (* 1977), italienische Politikerin (SVP) (Südtirol)
 Nikolaus Amhof (* 1962), österreichischer Politiker (FPÖ)